Niemcy:
 Scharnhorst – okręg administracyjny Dortmundu
 Scharnhorst – dzielnica gminy Eschede w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle

Osoby:
 Gerhard von Scharnhorst – pruski generał (1755–1813)

Niemieckie okręty:
 „Scharnhorst” – nazwa kilku niemieckich okrętów

Zobacz też:
 Alt-Scharnhorst
 Scharnhorst-Ost